

Hydronyme 

 La Sommette est une rivière de Picardie (Aisne et Somme) affluente de la Somme.

Toponymes 
 Sommette-Eaucourt est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France, traversée par la Sommette.
 Sommette, localité chef-lieu de la commune de Sommette-Eaucourt
 La Sommette est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.

Homonymie de toponyme